Ratatouille – specialità culinaria della Francia meridionale
 Ratatouille – film d'animazione statunitense del 2007 prodotto dai Pixar Animation Studios
 Ratatouille – videogioco derivato dal suddetto